I PHP Psycholiday Project sono un gruppo hardcore punk italiano formatosi a Milano intorno al 1997, non si conosce esattamente la data di formazione. Insieme a Mach5, De Crew fanno parte dell'ondata di gruppi milanesi di fine anni 90.

Discografia

Album studio
1998 - Impatto Frontale  (CD demo, DIY)
1999 - Mach5 split PHP  (Riot Records)
2001 - Incompletodisordine  (EP 7", Goodwill Records)
2003 - PHP/Happy Noise/RFT/Wendigo (CD, coproduzione)
2006 - Delirio Urbano Collettivo  (CD, DIY)

Compilation
2002 - 5 anni sulla strada (CD, Riot Records) - con la canzone inedita "Solamente Sonno"

DVD
2009 - The Last Show (Double DVD, Deny Everything)

Collegamenti esterni 
 

Gruppi e musicisti della Lombardia